Архитектура Токио неразрывно связана с его историей. В период новейшей истории столица была дважды разрушена: сначала после Великого землетрясения Канто в 1923 году, затем после массовых бомбардировок Второй Мировой войны. Вследствие чего нынешний городской пейзаж Токио является примером современной архитектуры, идущим в ногу со временем. Архитектура Токио неразрывно связана с Японской культурой и традициями.

Примечательные здания 
 Небесное дерево Токио
 Телевизионная башня Токио
 Радужный мост
 Здание Парламента Японии
 Национальная гимназия Ёёги
 Токийское столичное правительственное здание
 
 Пивной Коридор Асахи Филипа Старка
 Красное кирпичное здание на станции Токио
 Токийский международный форум
 Холмы Роппонги

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Tokyo Architecture
 checkonsite.com архитектурный путеводитель по Токио — содержит карты, адреса, рейтинги, отзывы.

Архитектура Токио